Iwan Lasarew ist der Name folgender Personen:

* Iwan Dawidowitsch Lasarew (1820–1879), russischer Generalleutnant 
 Iwan Gawrilowitsch Lasarew (1898–1979), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Iwan Lasarewitsch Lasarew (1735–1801), armenisch-russischer Juwelier und Mäzen
 Iwan Wladimirowitsch Lasarew (* 1983), russischer Naturbahnrodler